Dama z pieskiem – nowela Antona Czechowa
 Dama z pieskiem – książka Mariana Zacharskiego
 Dama z pieskiem – radziecki film z 1960, ekranizacja prozy Czechowa